Grassalkovich Antal (1694–1771) gróf, koronaőr, királyi személynök, kamaraelnök, Mária Terézia bizalmasa
 Grassalkovich Antal (1734–1794) birodalmi herceg, Bodrog és Zólyom vármegye főispánja
 Grassalkovich Antal (1771–1841) birodalmi herceg, királyi kamarás, aranygyapjas vitéz, Csongrád vármegye főispánja